O Prêmio Arthur Friedenreich de 2019 é a 12ª edição do prêmio, criado pela Rede Globo, destinado ao maior artilheiro da temporada no futebol brasileiro.

Classificação 
Atualizado em 22 de dezembro de 2019.

2019